Niemcy:
 Göhrde – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg
 Göhrde – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg